Amer Abdulrahman Abdullah Hussein Al Hammadi – calciatore emiratino
 Amir Mubarak Ghanim Al Hammadi – calciatore emiratino
 Ismail Al Hammadi – calciatore emiratino
 Khalifa Al Hammadi – calciatore emiratino
 Mahmoud Khamees Al-Hammadi – calciatore emiratino
 Salim Abdulla Rashid Ahmed Al Hammadi – calciatore emiratino
 Yousif Jaber Naser Al-Hammadi – calciatore emiratino